Жуко́вски, или Жуко́вский, е славянско фамилно име, срещано предимно сред руснаци, беларуси и поляци. Произхожда от думата  (бръмбар). Може да се отнася за хора, географски обекти или други понятия.

Хора 
 Александър Жуковски (1813 – 1856) – руски генерал
 Василий Жуковски (1783 – 1852) – руски поет и писател, академик, автор на химна на Руската империя „Боже, пази царя“
 Николай Жуковски (1847 – 1921) – руски учен, член-кореспондент, създател на съвременната аеродинамика
 Станислав Жуковски (1873 – 1944) – руски художник от беларуско-полски произход

Други 
 Жуковски – град в Русия, Московска област
 Военновъздушна инженерна академия „Н. Е. Жуковский“ (1920) – най-старото и най-голямо военновъздушно училище в Русия
 „Жуковский“ (1950) – руски съветски игрален филм на „Мосфилм“ за Н. Жуковский
 Жуковский – ударен кратер на обратната страна на Луната